Russell County kan verwijzen naar de volgende Amerikaanse county's:
Russell County (Alabama)
Russell County (Kansas)
Russell County (Kentucky)
Russell County (Virginia)